Натуральне число 664
 664 рік до нашої ери
 664 рік нашої ери